Бокий Ігор Олександрович (біл. Ігар Аляксандравіч Бокій, нар. 28 червня 1994, Бобруйськ) — білоруський спортсмен-паралімпієць.
 Бокий Іван Сидорович (20 лютого 1942, село Пронозівка, Глобинський район, Полтавська область) — український політик.

Див. також
 Бокій